Зигхард () може да се отнася за:

 Зигхард VII († 1044), граф в Химгау (Кимгау)
 Зигхард от Аквилея († 1077), патриарх на Аквилея
 Зигхард XI
 род Зигхардинги